Franciaország
Pierrerue, település Alpes-de-Haute-Provence megyében
Pierrerue, település Hérault megyében